Die Österreichische Badminton-Bundesliga der Saison 2011/12 bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Halbfinal- und Finalspielen. Meister wurde erstmals der ASV Pressbaum.

Vorrunde

Halbfinale 
Raiffeisen UBC Wolfurt – WBH Wien: 4-4 (8:8, 296:291), 6-1
ASV Pressbaum – ASKÖ Kelag Kärnten: 1-6, 4-4 (11-9), 4-4 (10-9)

Finale 
ASV Pressbaum – Raiffeisen UBC Wolfurt 3-4, 5-2, 4-4 (11-9)

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Mannschaft 2012
Badminton 2011
Badminton 2012